Une ronde de nuit est le tour de surveillance effectué la nuit.

Peinture 

 La Ronde de nuit, tableau du peintre néerlandais Rembrandt.

Cinéma 

 Ronde de nuit, film réalisé par François Campaux, sorti en 1949.
 Ronde de nuit, film réalisé par Jean-Claude Missiaen, sorti en 1984.
 Ronde de nuit, film franco-argentin réalisé par Edgardo Cozarinsky, sorti en 2005.
 La Ronde de nuit, film réalisé par Peter Greenaway, sorti en 2008.

Télévision 
 La Ronde de nuit, téléfilm français réalisé par Gabriel Axel, diffusé en 1978.
 Ronde de nuit, émission de télévision documentaire diffusé le  sur France 2 où l'animateur Stéphane Bern, le chanteur Christophe Willem, la musicienne Marianne  James et le comédien François Berléand visitent le Musée du Louvre de nuit, après que les visiteurs soient partis.
 Ronde de nuit, téléfilm réalisé par Isabelle Czajka en 2018 pour France 3.

Littérature 

 La Ronde de nuit, roman de Patrick Modiano, publié en 1969.
 Ronde de nuit, vingt-huitième tome des Annales du Disque-monde de Terry Pratchett, publié en 2002.
 Ronde de nuit, roman de Sarah Waters, publié en 2006.
 Ronde de nuit, sixième tome de la série de bande dessinée Agent 212.

Musique 

 Ronde de nuit, pièce pour orchestre de Clémence de Grandval (1879).

 Ronde de nuit, chanson interprétée par la Mano Negra (album Patchanka, 1988).
 Ronde de nuit, chanson interprétée par Gomez et Dubois feat. Amine, (DJ IGN).

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de titre